Peter Ingemann kan referere til flere personer:

 Peter Ingemann (journalist), dansk journalist og studievært
 Peter Ingemann (musiker), dansk bassist og musiker